Gás natural — cuja sigla da forma comprimida é GNC
GNC Cinemas — empresa brasileira atuante no mercado cinematográfico
General Nutrition Centers — laboratório de multivitamínicos e suplementos com sede nos Estados Unidos
Congresso Geral Nacional (Líbia) — sigla em inglês: GNC; instituição política provisória que representa o Poder Legislativo da Líbia
Global Night Commute — evento mundial organizado pelos criadores da ONG Invisible Children
Língua guanche — cuj código ISO 639-3 é gnc

Desambiguações de siglas